Autocar (tijdschrift), een Brits automagazine
 Autocar Company, een Amerikaanse fabrikant van beroepstrucks
 Autocars Co., een Israëlische autofabrikant
 Auster Autocar, een Brits vliegtuig uit de jaren 40
 een synoniem voor touringcar, een comfortabele autobus voor toerisme of langeafstandsdiensten
 Automobiel of auto, een vervoersmiddel